Köbli-Sík Viktória (1978 – ), író, forgatókönyvíró.

Tanulmányai 
Diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint az az Államigazgatási Főiskolán szerezte, érdeklődése és karrierje mégis az írás felé fordult.

Regényei 
Első regényét 2012-ben írta meg "A szerelemkereső" címmel. A regény folytatásokban online formában lett először nyilvánosságra hozva két online platformon is , Réti Regina írói álnéven , aki egyben a regény főszereplője. Az - időközben Cafeblog-ra átnevezett - NLCafe blogon való folytatások olvasottsága az első helyre került. A regény kéziratát irodalmi műként regisztráltatta az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnél is, amelynek folytatásaként írta meg "Az ismeretlen férfi" c. regényt (2013). További művei a "Szabadrúgás" c. (2019), illetve a "Nagyvárosi gengszterek" (2020) c. regények.

Riportjai, interjúi 
2016-ban jelentkezett a TV2 Akadémia televíziós műsorvezető szakára. 2016. augusztusában megkapta a TV2 Csoport Televíziós Műsorvezető szakos Ösztöndíját.

Számtalan riportot és interjút készített belföldi közéleti és kulturális témákban. Az A túlélő c. saját anyaga az Auschwitzot megjárt 92 éves hölgy visszaemlékezéseiről szól, amelynek fókuszában a hit áll.

Szerepei 
 Csajok, pasik, Balaton c. napi sorozat, főszereplő  
 Jóban Rosszban c. napi sorozat, epizódszereplő   
 Kézzel Írott Receptek Bereznay Tamással

Társadalmi szerepvállalásai 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének tagja.

Jegyzetek 

1978-ban született személyek
Magyar nők
Magyar rádiósok, televíziósok
Élő személyek